Coseriu ist der Familienname folgender Personen: 
 Eugenio Coseriu (1921–2002), Sprachwissenschaftler, Romanist
 Pablo Coseriu (* 1958), deutscher Jurist

Coșeriu steht für: 
 ein Dorf in Rumänien, siehe Coșeriu (Bistrița-Năsăud)